El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1953 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron por primera vez 22 equipos a la fase final, disputándose el partido por el campeonato en el Municipal Auditorium en Kansas City (Misuri).

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Indiana, que conseguían su segundo campeonato, derrotando en la final al campeón del año anterior, la Universidad de Kansas.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Región Este-1

Región Este-2

Región Oeste-1

Región Oeste-2

Final Four

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1953
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA